Он ознаменовал значительный рост звучания группы и считается поворотным моментом в их истории с точки зрения экспериментов, использования всё более экспериментального рок-звучания и включения влияний пост-хардкора, трип-хопа, шугейза, прогрессивного рока и пост-рока в альтернатив-метал звучание, которым они стали известны[4][5]. White Pony также был первым альбомом, в котором Фрэнк Делгадо был постоянным участником группы за вертушками и синтезатором; Делгадо ранее работал с группой в качестве приглашённого гостя на их первых двух альбомах, создавая звуковые эффекты для некоторых песен. Это была также первая запись Deftones, на кот

Список песен

Альбоми Deftones
Музичні альбоми 2000
Англомовні музичні альбоми